Rio Suze — da Suíça

Comunas francesas 
Suze (Drôme) — de Auvérnia-Ródano-Alpes
Suze-la-Rousse — de Auvérnia-Ródano-Alpes
La Suze-sur-Sarthe — do País do Loire

Ver também
Suz — região de Marrocos
SUSE Linux — ou simplesmente Suse; distribuição do sistema operativo Linux

Desambiguações de topônimos